Langtved kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Langtved (Flødstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Flødstrup Sogn
 Langtved (Rye Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rye Sogn
 Langtved (Stenmagle Sogn) – en bebyggelse i Stenmagle Sogn
 Langtved (Strib-Røjleskov Sogn) – en bebyggelse i Strib-Røjleskov Sogn
 Langtved (Volstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Volstrup Sogn